Hansard steht für:

 Hansard, protokollarische Aufzeichnungen der Sitzungen des britischen Parlamentes

und ist der Name folgender Personen
 Glen Hansard (* 1970), irischer Sänger, Gitarrist und Schauspieler
 Luke Hansard (1752–1828), britischer Verleger
 Thomas Curson Hansard (1776–1833), britischer Drucker